Le championnat du circuit des joueurs 2010-2011 est une série de tournois de snooker se déroulant au cours de la saison 2010-2011 en Angleterre et en Europe continentale.

La saison régulière comporte six tournois se déroulant à la  de Sheffield, et devait initiallement intégrer quatre tournois en Allemagne en raison de l'essor du snooker dans ce pays. Toutefois, en raison des faibles ventes de tickets pour le tournoi qui devait se tenir à Offenbourg (la Coupe de l'Ortenau), l'épreuve a été remplacée par la Coupe MIUS à la  de Gloucester.

Cette série se conclut par un tournoi final à Dublin en Irlande. Chacune des douze épreuves de la saison régulière a été remportée par un joueur différent. Le vainqueur est Shaun Murphy qui domine largement son compatriote Martin Gould en finale par 4 manches à 0, ce dernier disputant sa première finale télévisée. Murphy a participé à tous les tournois du circuit européen de la saison.

Saison régulière

Résultats

Classement (ordre du mérite) 
Au cours des douze tournois de la saison régulière, les joueurs ont accumulé des points dans l'optique de se qualifier pour la Grande finale. Pour cela, il leur faut terminer dans les 24 premières places de l'ordre du mérite. Afin de pouvoir participer à la Grande finale, les joueurs doivent avoir disputé au minimum trois tournois à Sheffield et trois tournois dans les autres localités (Europen continentale et Gloucester). Pour ces raisons, John Higgins et Ding Junhui ne sont pas qualifiés pour la Grande finale.

Classement à l'issue des 12 épreuves :

Grande finale 
Stephen Maguire s'est retiré du tournoi afin de pouvoir assister à la naissance de son troisième enfant.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 2e tour :  
 1er tour : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 
 143, 111  Mark Williams
 133  Anthony Hamilton
 128  Andrew Higginson
 126  Marcus Campbell
 116  Shaun Murphy
 113  Judd Trump
 110, 102  Michael Holt
 106, 100  Martin Gould
 103, 100  Stephen Lee

Références 

Championnat du circuit des joueurs de snooker
Snooker en 2010
Snooker en 2011